Colors puede referirse a:

Cine 
 Colors, película estadounidense.

Música 
 Colors, álbum de Between the Buried and Me.
 «Colors», canción de Halsey.
 «Colors», canción de Jason Derulo y Maluma.
 Colors., EP miss A.